Puchar Świata w skokach narciarskich w Falun odbywał się z przerwami od sezonu 1979/1980 do sezonu 2013/2014. Pierwszy konkurs wygrał Jouko Törmänen, a ostatni Severin Freund. Ogółem na skoczniach Lugnet odbyło się 19 konkursów (dwukrotnie zawody odwołano).

Zawody skoków narciarskich były organizowane w Szwecji od 1947 w ramach Szwedzkich Igrzysk Narciarskich (od 1959 głównie w Falun), które były zawodami FIS (FIS Race) do momentu powstania cyklu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Ponadto od 1997 do 2002 konkursy skoków narciarskich rozgrywane podczas tych igrzysk były zaliczane do klasyfikacji Turnieju Nordyckiego.

Podium poszczególnych konkursów PŚ w Falun

Najwięcej razy na podium w konkursach indywidualnych 
Uwzględnieni zawodnicy, którzy zdobyli minimum 2 miejsca na podium (stan na 26 lutego 2014)

Najwięcej razy na podium według państw 
Stan na 26 lutego 2014

Uwagi

Bibliografia 
 

!